Werner Kirstein ist der Name folgender Personen:

* Werner Kirstein (Politiker) (1927–2005), deutscher Politiker (CDU)
 Werner Kirstein (Geograph) (* 1946), deutscher Geograph und Hochschullehrer